Pallifera tournescalis är en snäckart som beskrevs av Branson 1968. Pallifera tournescalis ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
tournescalis